Lad steht für:
 Lad (Ungarn), Gemeinde im Komitat Somogy, Ungarn

Lad ist der Nachname von:
 Tanvi Lad (* 1993), indische Badmintonspielerin

lad steht für:
 Sprachcode für Judenspanisch, romanische Sprache der sephardischen Juden

LAD steht als Abkürzung für:
 Landesamt für Denkmalpflege
 Language Acquisition Device, Konzept von Noam Chomsky zum Spracherwerb 
 Last appearance datum, Datum des letzten Auftretens in der Biostratigraphie (siehe auch GSSP)
 Lastabhängiger Druckbegrenzer, Bremskraftverteilungssystem
 Left anterior descending (artery), ein Herzkranzgefäß (RIVA); siehe Koronargefäß#Koronararterien
 Leukozytenadhäsionsdefekt, erbliche Proteinsynthese-Störung
 Liste für alternative Demokratie, Wählergruppe in Thüringen
 Los Angeles Dodgers, US-amerikanisches Baseball-Team
 Aeroporto Internacional Quatro de Fevereiro, größter Flughafen Angolas, IATA-Code

Siehe auch:
 Lad culture, britische Jugendkulturerscheinung

LAD